Zupci (pleme), crnogorsko pleme

Naselja:
 Zupci (Šekovići, BiH), naselje u općini Šekovići, BiH
 Zupci (Bar, Crna Gora), naselje kod Bara, Crna Gora